Билья:

 Билья — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Южная Корсика. 
 Билья, Лукас (род. 1986) — аргентинский футболист.